De Zwitserse voetbalbeker 2015/16 (Duits: Schweizer Cup 2015/16) was de 91ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het toernooi begon op 15 augustus 2015 en eindigde met de finale op 29 mei 2016 in het Letzigrund in Zürich. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Alain Bieri. Titelverdediger was FC Sion, dat in de halve finale uitgeschakeld werd door de latere winnaar FC Zürich. In de eindstrijd was de ploeg van trainer-coach Uli Forte met 1-0 te sterk voor FC Lugano. Het enige doelpunt kwam in de 41ste minuut op naam van Sangoné Sarr.

Schema

Zie ook
Raiffeisen Super League 2015/16
Challenge League 2015/16
Zwitsers voetbalelftal in 2015
Zwitsers voetbalelftal in 2016

2016
Bekervoetbal 2015/16